Тезинтла има више значења:

 Тезинтла (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тезинтла (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику